Naegele eller Nägele är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Karl Naegele 
 Hermann Franz Joseph Naegele

Se även 

 Naegeli

Tyska efternamn